Ennemond Alexandre Petitot – architetto francese
 Jean Petitot – pittore svizzero
 Louis Petitot – scultore francese